«60 минут» () — американское общественно-политическое телешоу, созданное  и транслируемое каналом CBS с 1968 года. Согласно составленному журналом TV Guide в мае 2002 года списку пятидесяти величайших телешоу всех времён, «60 минут» занимало 6-е место. По версии газеты The New York Times шоу является одним из самых почитаемых из общественно-политических на американском телевидении.

История трансляций 
В программе впервые использовались наиболее важные методы журналистского расследования, в частности повторное редактирование интервью, скрытые камеры, , неожиданные визиты в дома и офисы, касающиеся следственного вопроса. Постановки возникли в конце 1970-х в австралийской и канадской версиях программы.

Ранние годы 

Пилотный выпуск «60 минут» состоялся во вторник вечером (в 22:00 EST), 24 сентября 1968 года, программу вели Гарри Ризонер и Майк Уоллес. Зрителям были представлены следующие вопросы:
 Предвыборная кампания — взгляд изнутри штабов кандидатов в президенты Хьюберта Хамфри и Ричарда Никсона.
 Комментарии европейских писателей ,  и  на тему американской избирательной системы.
 Комментарии политического обозревателя и журналиста Арта Бухвальда.
 Интервью с Генеральным прокурором Рэмси Кларком на тему жестокости полиции.
 Сокращённый вариант номинируемого на Оскар короткометражного фильма Сола Басса «».
 Диалог-рассуждение Ризонера и Уоллеса о соотношении восприятия и реальности, где Уоллес сказал, что шоу направлено на отражение реальности.

Для оформления студии использовалась технология «хромакей» (так называемая «синяя студия»). Ризонер и Уоллес сидели напротив друг друга, фон был оформлен в кремовых тонах, для сегмента интервью с Рэмси Кларком в качестве фона была фотография двух полицейских шлемов. В дальнейшем фон был чёрным и использовался в выпусках вплоть до 2013 года. Единственным спонсором первого выпуска был собачий корм «».

Дональд Хьюитт, являющийся продюсером «CBS Evening News» вместе с Уолтером Кронкайтом, пригласил на роль ведущего Майка Уоллеса, чтобы подчеркнуть стилистическое отличие от Ризонера. За время работы Уоллеса в программе у него сложился свой уникальный стиль репортёра-следователя, крутой и властный, с грубыми, безжалостными, и провокационными вопросами собеседникам. Идеей Хьюитта было сделать ведущими шоу журналистов, которые будут обсуждать вопросы государственной важности, ориентированные на зрителей, отношения к этим вопросам не имеющих, причём за ограниченный промежуток эфирного времени (на каждый репортаж давалось 13 минут). По окончании первого сезона телешоу, руководство программы было обеспокоено отсутствием доверия зрителей, в связи с чем, рейтинги «60 минут» были ниже других новостных телепередач канала «CBS». Первые три года Хьюитт старался удержать выход шоу в прайм-тайм, после чего необходимость в этом отпала.

После того, как в 1970 году Гарри Ризонер ушёл с CBS и из шоу, чтобы стать вторым ведущим «Мировых новостей» на ABC, его обязанности исполняет Морли Сафер. В это же время администрация президента Никсона усиливает контроль за прессой, и Сафер, ранее занимавший посты руководителя бюро CBS News в Сайгоне и Лондоне, начинает делать жёсткие журналистские расследования. В период с 1970 по 1971 годы только «60 минут» сообщали о применении американскими войсками кассетных бомб, об армии Республики Вьетнам, об уклонистах от военной службы, событиях в Нигерии (Гражданская война в Нигерии), Ближнем Востоке и Северной Ирландии.

Изменения после ввода правил использования прайм-тайм 
В 1971 году Федеральное агентство по связи представили свои  (PTAR, от Prime Time Access Rule), согласно которым было принято освободить в 50 крупнейших филиалах CBS (практически, вся сеть телеканала) 30 минут прайм-тайма с понедельника по субботу и 1 час в воскресенье. В основном эти правила были направлены на снижение доминирования основных телевизионных сетей (ABS, CBS и NBS), контролировавших большую часть программного времени и препятствующих развитию конкурентов.

В 1979 году на 37-й церемонии присуждения премии «Золотой глобус», «60 минут» стала победителем в номинации лучший телевизионный сериал — драма.

Весной 2004 года ушёл в отставку основатель и бессменный руководитель «60 минут» Дональд Хьюитт, его место занял Джефф Фагер.

Что примечательно, средний возраст зрителей «60 минут» составляет 60 лет. В основном это объясняется тем, что создатели передачи готовят для своей аудитории не развлекательные и срежиссированные, а подлинные новости, без дешёвых телетрюков и однодневных сенсаций, которые направлены на привлечение молодых зрителей.

Логотип 
В первом логотипе программы название, в частности слово minutes, писалось строчными буквами и шрифтом Гельветика. В 1974 году шрифт изменился на  и minutes писались в верхнем регистре. Секундомер на логотипе программы отсутствовал на первом выпуске. С 1971 года на логотипе указывались номера сезона и выпуска (Vol. xx, No. xx). Дизайн с использованием торговой марки Aristo (Heuer) появился только в 1978 году. С 1992 года фон логотипа был серым, цвет текста красным, но с 26 октября 2006 года фон был изменён на красный, цвет текста стал белым, а секундомер перенесён в вертикальное положение.

Хронология времени выхода в эфир 
 С 1968 по 1971 год программа выходила по средам 21:00 час.
 С 1971 по 1972 год — по понедельникам в 22:00.
 С 1972 по 1973 год — по субботам в 22:30.
 С 1973 по 1974 год — по пятницам в 21:00.
 С 1974 по 1975 год — по понедельникам в 22:00.
 С 1975 по настоящее время — по воскресеньям в 19:00.

Корреспонденты, ведущие и комментаторы

Текущие 
 Ведущие
  — ведущий с 1989 года по настоящее время, соредактор;
 Лара Логан — корреспондент с 2005 по 2012 год, ведущая с 2012 года по настоящее время;
  — ведущий с 2003 года по настоящее время;
 Лесли Шталь — ведущая с 1991 года по настоящее время, соредактор.
 Bill Whitakeк - с 2014
 Jon Dickerson с 2019

 Корреспонденты
 Андерсон Купер — с 2006 года;
  — с 2011 года;
 Нора О’Доннелл — с 2013 года;
 Чарли Роуз — с 2008 года.

Бывшие 
 Бывшие ведущие
 Кристиан Аманпур — корреспондент с 1996 по 2000 год, затем до 2005 года ведущий;
 Эд Брэдли † — корреспондент с 1976 по 1981 годы, затем ведущий до 2006 года;
 Гарри Ризонер † — ведущий с 1968 по 1970 и с 1978 по 1991 год;
 Дэн Разер — корреспондент с 1976 по 1981 годы, ведущий с 1975 по 1981 и с 2005 по 2006 год;
 Дайан Сойер — корреспондент с 1981 по 1984 год, ведущий до 1989 года;
 Мередит Виейра — корреспондент с 1982 по 1985 и с 1991 по 1993 год, ведущая с 1990 по 1991 годы;
 Майк Уоллес † — ведущий с 1968 по 2006 и в 2008 годах;
  † — ведущий с 1996 по 2015 год.
  † — корреспондент в период с 1968 по 1970 год, с 1970 по 2016 год - ведущий. 
 Бывшие корреспонденты
  † — корреспондент с 1968 по 1979 год;
 Уолтер Кронкайт † — корреспондент с 1968 по 1981 год;
 Роджер Мадд — корреспондент с 1968 по 1980 год;
 Эрик Севарейд † — корреспондент с 1968 по 1969 год;
  — корреспондент с 1968 по 1995 год;
  — корреспондент с 1969 по 1975 год;
  — корреспондент с 1973 по 1996 год;
  — корреспондент с 1975 по 1979 год;
  † — корреспондент с 1978 по 1987 год;
  — корреспондент с 1981 по 1994 год;
  — корреспондент с 1985 по 1987 год;
  — корреспондент с 1990 по 1993 год;
  — корреспондент с 1990 по 1999 год;
  — корреспондент с 1992 по 2005 год;
  — корреспондент с 1994 по 1995 год;
  — корреспондент с 1995 по 1998 год;
  — корреспондент с 1997 по 2000 год;
  — корреспондент с 1998 по 2002 год;
 Кэти Курик — корреспондент с 2006 по 2011 год;
  — корреспондент с 2009 по 2013 год;
 Элисон Стюарт — корреспондент в 2012 году.

Комментаторы 
В качестве комментаторов тех или иных событий в «60 минут» принимали участие:
  † — участник дебатов со стороны либералов в период с 1975 по 1979 год;
 Билл Клинтон — участник дебатов со стороны либералов в 2003 году;
  † — комментатор в 1996 году;
 Боб Доул — участник дебатов со стороны консерваторов (как оппозиционный Биллу Клинтону комментатор) в 2003 году;
  † — участник дебатов со стороны консерваторов в период с 1971 по 1979 год;
  † — комментатор со стороны либералов в 1996 году;
  — комментатор со стороны консерваторов в 1996 году;
 Энди Руни † — комментатор в период с 1978 по 2011 годы (в рамках программы выходила рубрика «Несколько минут с Энди Руни» (), где Руни рассуждал на самые разные темы, от актуальных новостных событий до отвлечённых вещей, включая недовольство банками или авиакомпаниями);
  †  — участник дебатов со стороны либералов в период с 1971 по 1974 год.

Исполнительные продюсеры 
  † с 1968 по 2004 годы.
  с 2004 года по настоящее время.

Рейтинги и признание 
Согласно рейтингам Нильсена, с 1975 года, когда шоу начали транслировать воскресным вечером, «60 минут» является наиболее успешной программой в истории телевидения США. По результатам года «60 минут» пять раз являлись лучшей программой: сезоны 1979-80, 1982-83 и 1991-94. Такой же результат, согласно Нильсену, имеют только ситкомы «Шоу Косби» и «Все в семье», и он уступает лишь реалити-шоу «American Idol», занимавшим первое место 8 раз подряд.

Впервые «60 минут» появились в ТОП-20 лучших программ в сезон 1976-77, в следующем они занимали четвёртое место, а в сезоне 1979-80 — первое. В течение 23 сезонов подряд, с 1977-78 по 1999-00, «60 минут» входила в десятку лучших программ, что является непревзойдённым рекордом. В XXI веке шоу остаётся среди лучших: входит в ТОП-20 и имеет самые высокие рейтинги среди новостных журналов.

Так 6 октября 2013 года выпуск «60 минут» просмотрели 17,94 миллиона зрителей. Это второе место за воскресенье и третье за всю неделю (на первом месте трансляция матча Национальной футбольной лиги с 28,32 миллионами зрителей). В выпуске были репортаж Стива Крофта о федеральной программе страхования от нетрудоспособности, история Лары Логан о сражении, лёгшем в основу фильма «Чёрный ястреб», и сюжет Андерсона Купера о потенциально опасных околоземных объектах, таких как кометы и астероиды. 1 декабря 2013 года программу смотрели 18,09 миллионов зрителей, против 28,11 миллионов поклонников НФЛ.

Премии 
 В мае 2002 года американский еженедельник TV Guide опубликовал список пятидесяти величайших телешоу всех времён, где «60 минут» занимает 6-е место.
 На 1 октября 2013 года программа «60 минут» в общей сложности выиграла 106 «Эмми», что является непревзойдённым рекордом для любого прайм-тайм шоу в любой телесети.
 На начало 2014 года шоу является обладателем 20 премий Джорджа Фостера Пибоди. В частности за репортаж-расследование Морли Сафера (Lenell Geter’s in Jail) 1983 года, благодаря которому невинно осуждённый за вооружённое ограбление Линелл Гитер был освобождён из тюрьмы в Техасе.
 Победитель 36-й церемонии премии «Золотой глобус» в номинации лучший телевизионный сериал — драма.

Дочерние программы 
За время существования шоу были созданы ряд спин-оффов.
 «30 минут» () — образовательный и новостной журнал для детей, созданный Кристофером Гленом () по образцу «60 минут». Программа выходила на CBS с 1978 по 1982 год и закрывала утренний субботний эфир. Темы варьировались от подростковых прыщей и музыкальных направлений до Ку-клукс-клана и несовершеннолетних преступников.
 «60 минут: подробнее» () — телепрограмма по мотивам прошлых популярных выпусков «60 минут», но с новыми подробностями настоящего времени. Вышел всего один сезон, с 1996 по 1997 год.
 19 января 1999 года в США стартовала вторая версия телешоу, названная «60 минут II» (). В 2004 году программу переименовали в «60 минут», так как многие стали называть её «60 Minutes, Jr». Президент CBS News Эндрю Хейвард () прокомментировал это тем, что римская цифра в названии создала путаницу со стороны зрителей, хотя обе программы редакционно независимы друг от друга. 8 сентября 2004 года в программе были представлены четыре из шести документов, критикующих президента Джорджа Буша-младшего, датируемые временем прохождения Буша службы в Национальной гвардии 1972—1973 годов. Так как передача вышла накануне президентских выборов и документы впоследствии были признаны поддельными, разразился скандал (известный как Rathergate), в результате которого программа снова была переименована, чтобы не компрометировать оригинальное шоу. Последний выпуск «60 минут по средам» () состоялся 2 сентября 2005 года. За время своего существования шоу получило несколько премий Пибоди и «Эмми».
 В 2011 году на канале CNBC начался выпуск «60 минут на CNBC» () с ведущими Стивом Крофтом и Лесли Шталь. В программу входят обновлённые бизнес отчёты оригинального шоу и сюжеты, не попавшие в эфир «60 минут».
 Начиная с января 2013 года CBS начали выпуск «60 минут» на спортивную тематику (). Программа транслируется на дочернем премиум канале Showtime и состоит из трёх блоков: два новых сюжета и одно интервью из архива классического телешоу. Для создания к команде «60 минут» присоединились многие сотрудники CBS Sports.

Международные версии 
В середине 1980-х отредактированная версия американского шоу «60 минут» некоторое время выходила на западногерманском телевидении. Передача была всего 30 минут в длину, был сохранён оригинальный английский саундтрек и имелись субтитры на немецком.

Чилийский вариант программы, под названием «60 Minutos», выходил на канале «TVN» () в период с 7 апреля 1975 года по 4 апреля 1988 года, во время военной диктатуры Аугусто Пиночета. Информационная программа, задуманная в качестве объединяющего элемента всех чилийцев, не вызывала доверия, так как скрывала информацию о социальных протестах и других мероприятиях противников режима.

В Португалии шоу транслируется каналом «SIC Notícias». Каждый выпуск открывает и даёт заключительный комментарий журналист и ведущий Марио Креспо ().

Австралия 
Премьера австралийской версии «60 минут» состоялась 11 февраля 1979 года. При поддержке австралийского медиа-магната Керри Пакера (), совладельца канала Nine television network, первым продюсером шоу стал корреспондент Джеральд Стоун (). Первый эфир «60 минут» на церемонии вручения премии «Logie Awards» в 1980 году стал победителем в пяти из одиннадцати номинаций, куда шоу номинировалось, и получил специальный приз. Шоу до сих пор выходит на канале Nine Network каждое воскресенье в 19:30.

Новая Зеландия 
Новозеландская версия «60 минут» впервые вышла в 1989 году на канале TV3 (). В 1992 году права были выкуплены Телевидением Новой Зеландии (TVZN, от ), вещание на котором началось в 1993 году. Однако после 9 лет сотрудничества договор с TVZN был расторгнут в 2002 году, и шоу вновь выходило на канале TV3. Шоу становилось победителем премий «Qantas Television Awards» 2005 года и «Qantas Film and Television Awards» 2008 года. Оба раза сразу в трёх номинациях: лучшее новостное шоу, лучшие операторская и репортёрская работы на дебатах в прямом эфире. С 2013 года новозеландское «60 минут» транслируется на Sky Television.

Примечания

Литература

Ссылки 

 .

Документальные телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США 1960-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 1968 году
Телесериалы США 1970-х годов
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США 2010-х годов
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма